The Outlaw Deputy – film del 1911 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Outlaw Deputy – film del 1935 diretto da Otto Brower